Уилтон ():

Персоналии 
 Санкавуло, Уилтон — либерийский политик.
 Нельсон, Джон Уилтон — американский дирижёр.
 Уилтон, Пенелопа (род. 1946) — британская актриса театра и кино, кавалер Ордена Британской империи.
 Уилтон, Томас (ок. 1270 — ок. 1320) — английский богослов и философ-схоласт.

Географические объекты 
  — город в Англии.
 Уилтон (Арканзас) — город, расположенный в округе Литтл-Ривер, штат Арканзас, США.
 Уилтон (тауншип, Миннесота) — тауншип в округе Уосика, Миннесота, США.
 Остров Уилтона — небольшой остров архипелага Земля Франца-Иосифа.

Прочее 
 Замок Уилтон — руины средневекового замка в Херефордшире, Англия.